Lonquimay bezeichnet:

 Lonquimay (La Pampa), Ort in Argentinien
 Lonquimay (Chile), Gemeinde in Chile
 Lonquimay (Vulkan), Vulkan in Chile
 Río Lonquimay, Fluss in Chile